Kardos János (15. század) az 1437-i erdélyi parasztfelkelés egyik vezetője
 Kardos János (1801–1873) magyar szlovén evangélikus lelkész, műfordító, író
 Kardos János (?) Kardos István szigetszentmiklósi orgonista kántortanító fia, református lelkész
 Kardos János dr. (1894–1959) ügyvéd, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka

Hasonló nevűek
 Kardos-Horváth János (1981–) magyar énekes, zenész, dalszövegíró

Jegyzetek